Basilia kan avse:

 Basilia (namn) – ett kvinnonamn, 
 Basilia (djur) – ett släkte av tvåvingar
 Basilia – en mytisk ö i norra Europa, se Abalus